Куттайнен (, ) — населённый пункт на севере Швеции. Расположен в коммуне Кируна лена Норрботтен, на берегу пограничной с Финляндией реки Муониоэльвен. Находится в нескольких км к юго-востоку от населённого пункта Каресуандо и в примерно в 20 км к северу от северного полярного круга. Имеется школа, АЗС, магазин ICA и фабрика деликатесов.

Население 

Население по данным на 2010 год составляет 333 человека.

Источник:

Примечания 

Населённые пункты Швеции